Guildo steht für:

 Guildo und seine Gäste, Talkshow von Guildo Horn 
 die französische Gemeinde Saint-Cast-le-Guildo  

Siehe auch:
 Gildo